Amado Gonzalez is een personage uit de soapserie "Santa Barbara".

Hij is de broer van Nikki Alvarez. Hij had een relatie met Laken Lockridge en werkte als chauffeur voor haar grootmoeder, Minx Lockridge.

Amado stierf toen Mason Capwell werd neergeschoten. De kogel was door Masons lichaam gegaan en had Amado geraakt.

Amado Gonzalez werd van 1990 tot 1991 gespeeld door Rawley Valverde.

Gonzalez, Amado